Campagna d'Africa orientale – conflitto militare combattuto tra il dicembre del 1895 e l'ottobre del 1896 tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia
 Guerra d'Etiopia – conflitto militare combattuto tra il 1935 e il 1936 tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia
 Campagna dell'Africa Orientale Tedesca – l'insieme di operazioni militari che ebbero luogo in Africa Orientale Tedesca durante la prima guerra mondiale
 Campagna alleata in Africa Orientale ("Campagna dell'Africa Orientale Italiana") – l'insieme di operazioni militari che ebbero luogo nell'Africa Orientale Italiana durante la seconda guerra mondiale
 Campagna del Nord Africa (o "Guerra del deserto") – l'insieme di operazioni militari che ebbero luogo in Nord Africa durante la seconda guerra mondiale